Dolch steht für:
 Dolch, eine kurze mehrschneidige Stichwaffe mit meist symmetrischem Griff
 (Dolch), eine deutsche Black-Metal-Band
 Ehrendolch, dolchartige Ehrenwaffe
 Ehrendolch (NVA), Ehrenwaffe oder Repräsentationswaffe für Offiziere und Generale, die bei Paraden oder feierlichen Anlässen getragen wurde
 SS-Ehrendolch, Ehren- und Seitenwaffe der SS in der Zeit des Nationalsozialismus
 Kreuz (Schriftzeichen), in Anlehnung an englisch dagger

Dolch ist der Familienname folgender Personen:
 Heimo Dolch (1912–1984), deutscher Physiker und Fundamentaltheologe
 Josef Dolch (1899–1971), deutscher Professor für Pädagogik
 Moritz Dolch (1887–1931), österreichischer Brennstoffchemiker
 Walter Dolch (1894–1970), deutscher Maler und Professor

Siehe auch: